A Collection of Great Dance Songs — сборник песен британской прогрессив-рок-группы Pink Floyd, выпущенный 23 ноября 1981 года. Название альбома выбрано с юмором, так как Pink Floyd не исполняли танцевальную музыку как таковую.

Об альбоме 

Этот сборник интересен поклонникам группы тем, что состоит из нескольких альтернативных версий уже известных композиций, несмотря на то, что подборка песен была подготовлена Дэвидом Гилмором. Песня «Money» для этого альбома была полностью перезаписана Гилмором, который исполнил партии всех инструментов, кроме саксофона. Такая необходимость была вызвана принадлежностью авторских прав на оригинальную фонограмму лейблу «Capitol» (на территории США) и необходимостью выпуска очередного американского релиза под вывеской «Columbia».

Отсутствие танцевальных песен подчёркивается обложкой сборника, на которой изображены исполнители бальных танцев, привязанных к земле и не имеющих возможности двигаться.

В 1982 году альбом получил от RIAA золотой, в 1989 — платиновый, а в 2001 — дважды платиновый статус продаж.

Список композиций

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 Описание, тексты песен альбома и ссылки на рецензии на сайте Pink-Floyd.ru

Сборники 1981 года
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Гилмором
Альбомы, спродюсированные Роджером Уотерсом
Альбомы, оформленные студией Hipgnosis
Альбомы, оформленные Стормом Торгерсоном
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Сборники на английском языке
Сборники Harvest Records
Сборники Columbia Records
Рок-альбомы
Альбомы, спродюсированные Бобом Эзрином